Баутиста ()— фамилия, распространённая в испаноязычных странах. Известные носители:
 Баутиста, Адольфо (род.1979) — мексиканский футболист.
 Баутиста, Альваро (род.1984) — испанский мотогонщик.
 Баутиста, Аристон (1863—1928) — филиппинский медик и меценат.
 Баутиста, Даниэль (1952) — мексиканский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Баутиста, Дивина — президент Международного Дельфийского совета, профессор музыки.
 Баутиста, Кончита (род. 1936) — испанская певица, телеведущая и актриса.
 Баутиста, Рей (род. 1986) — филиппинский боксёр-профессионал.
 Баутиста, Хон (род. 1995) — испанский футболист.
 Баутиста, Хосе (род. 1980) — доминиканский профессиональный бейсболист.
 Баутиста Агут, Роберто (род.1988) — испанский теннисист.